Осамдесет седмо фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1988/89. године.

Преглед 
У првенству је учествовало 16 клубова. Шампион првенства је био ФК Хонвед испред екипа ФК Ференцварош и МТК. Из лиге су испали ФК Залаегерсег и ФК Дунаујварош.

За победу се добијало 3 поена, у случају нерешеног резултата извођени су једанаестерци. Успешнији тим у извођењу једанаестераца је добијао два поена а поражени један поен.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НРП = Нерешено победа; НРИ = Нерешено изгубљено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 Сезоне 1981-1996 IFFHS веза 
 Статистика сезона 1987-1999

1988/89.
Сезона 1988/89. у мађарском фудбалу